Rissajaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Alep Rissajaure (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (26,3 ha)
Alep Rissajaure (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (34,6 ha)
Lulep Rissajaure, sjö i Jokkmokks kommun,  (52,5 ha)
Rissajaure (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (1,14 km²)
Rissajaure (Jokkmokks socken, Lappland, 739353-172065), sjö i Jokkmokks kommun,  (7,45 ha)
Rissajaure (Jokkmokks socken, Lappland, 748561-160385), sjö i Jokkmokks kommun, 
Rissajaure (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (23,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn